Kellern ist der Ortsname von

 Kellern (Flachslanden), Ortsteil der Marktes Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kellern (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kellern (Gemeinde Ort), Ortschaft der Gemeinde Ort im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Keller (Begriffsklärung)